Schweizerische Kommunistische Organisation – organizzazione comunista svizzera del passato
 sko – codice ISO 639-3